Vincenzo Di Mauro (calciatore)
Vincenzo Di Mauro (arcivescovo)
Vincenzo Di Mauro (architetto)
Vincenzo Di Mauro (scrittore-musicista)